Varios roadster fabricados por Alfa Romeo han recibido el nombre Spider:
 El Alfa Romeo Giulietta Spider, automóvil fabricado entre 1955 y 1962.
 El Alfa Romeo Giulia Spider, automóvil fabricado entre 1962 y 1965.
 El Alfa Romeo Spider, automóvil fabricado entre 1966 y 1993.
 El Alfa Romeo Spider, automóvil fabricado entre 1995 y 2006.
 El Alfa Romeo Spider, automóvil fabricado entre 2006 y 2010.
 El Alfa Romeo 8C Spider, automóvil fabricado entre 2008 y 2010.